Danes est l'ancien ethnonyme des Danois. Les Danes seront nommés Danois à partir de l'ère viking.

Patronymie
Le patronyme Danes est porté par les personnalités suivantes :

 Jacques Danes, religieux français (1601-1662) ;
 Pierre Danes, professeur de grec au collège de France, évêque de Lavaur (1497-1577) ;
 Claire Danes, actrice américaine (1979).
Personnage de fiction:
 Luke Danes un personnage de fiction de la série télévisée Gilmore Girls.
Oswald Danes, protagoniste de la Saison 4 de la série télévisée Torchwood.

Homonymie de patronyme